Вајтсајд има више значења:
 Округ Вајтсајд (Илиноис)
 Вајтсајд (Мисури)